Głuchowo (gromada w powiecie kościańskim)
 Głuchowo (gromada w powiecie sulęcińskim)
 Głuchowo (gromada w powiecie toruńskim)